Аккеси — топоним Японии:
 Аккеси — посёлок;
 Аккеси — озеро;
 Аккеси — уезд;
 Аккеси — бухта;
 Аккеси — железнодорожная станция;
 Аккеси — префектуральный природный парк.